Кастер (округ, Колорадо)
 Кастер (округ, Айдахо)
 Кастер (округ, Монтана)
 Кастер (округ, Небраска)
 Кастер (округ, Оклахома)
 Кастер (округ, Південна Дакота)